Chinese Democracy (album), een album van Guns N' Roses
 Chinese Democracy (lied), de eerste single van bovenstaand album